В Военно-воздушных силах СССР в разное время существовало три 28-х истребительных авиационных дивизии:

 28-я смешанная авиационная дивизия (28-я авиационная дивизия)
 28-я истребительная авиационная дивизия (1950)
 28-я истребительная авиационная дивизия (1980)

История дивизий 
 28-я смешанная авиационная дивизия (28-я авиационная дивизия) создана в августе 1940 года. Принимала участие в Великой Отечественной войне. В разных источниках именуется как: 28-я смешанная авиационная дивизия, 28-я авиационная дивизия, 28-я истребительная авиационная дивизия. 25 января 1942 года переименована в ВВС 10-й армии.
 28-я истребительная авиационная дивизия (1950) создана в конце октября 1950 года в Китае, в канун Войны в Корее. В состав дивизии вошли 139-й гвардейский и 67-й истребительные авиаполки. Принимала участие в Корейской войне. После войны в Корее входила в состав Бакинской армии ПВО, где была расформирована 1 июня 1962 года
 28-я истребительная авиационная дивизия (1980) создана 1 мая 1980 года в составе ВВС Дальневосточного военного округа. В состав дивизии входили: 41-й, 60-й, 301-й и 302-й истребительные авиаполки. Базировалась на аэродроме Калинка. Расформирована в составе 1-й воздушной армии в 1998 году.

Примечания